

Geografia
Adelina – villaggio nel comune di Chodel (voivodato di Lublino, Polonia)
Adelina – villaggio nel comune di Werbkowice (voivodato di Lublino, Polonia)
Adelina – comunità non incorporata della contea di Calvert (Maryland, Stati Uniti d'America)

Zoologia
Adelina – genere di protozoi del subphylum Apicomplexa
Adelina – genere di coleotteri della famiglia Tenebrionidae

Altro
Adelina – nome proprio di persona italiano femminile
Adelina – opera di Pietro Generali su libretto di Gaetano Rossi
Adelina – primo episodio di Ieri, oggi, domani

Altri progetti